ODY steht als Abkürzung für:
 Flughafen Muang Xay in Muang Xay, Provinz Oudomxay, Laos  nach dem IATA-Code

Ody ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Ody (1869–1908), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg

Ody steht für:
 Gregor Köhne (Künstlername Ody), deutscher Dichter, Rezitator und Bühnenautor

Abkürzung